В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе F второго раунда чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2015. Состав группы был определён по результатам первого раунда. В группе участвуют по три лучшие команды из групп C и D, при этом учитываются результаты матчей между командами из одной группы в первом раунде. Матчи группы пройдут с 18 по 22 июня 2015 года на «Дьёр Арене» в Дьёре, Венгрия. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

Участники

Положение команд 

|}

Результаты матчей между командами из одной группы в первом раунде

Группа С

Группа D

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+2).

Результаты матчей

1-й тур

Словакия — Сербия

Литва — Россия

Хорватия — Испания

2-й тур

Литва — Хорватия

Россия — Словакия

Сербия — Испания

3-й тур

Словакия — Хорватия

Испания — Россия

Сербия — Литва

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2015

Группа F